Rajbari (stad), een stad in Bangladesh
 Rajbari (zila), een district van Bangladesh